Margarita de Anjou puede referirse a:
 Margarita de Anjou o Margarita de Anjou-Sicilia (1273-1299), hija de Carlos II de Anjou (Boiteux) y María de Hungría, casada en 1290 con Carlos de Valois.
 Margarita de Anjou (1430-1482), reina de Inglaterra (1445-1461 / 1470-1471), hija de René de Anjou e Isabel de Lorraine, se casó en 1445 con Enrique VI de Inglaterra.
 Margherita d’Anjou («Margarita de Anjou»), ópera con música de Giacomo Meyerbeer y libreto de Felice Romani.